И́гошев (женская форма — И́гошева) — фамилия, образованная от крестильного имени Игнатий (возможно от латинского слова ignis — «огонь»).

Схожие фамилии: Игнашин, Игонин, Игошин.

Известные носители 
 Игошев, Александр Александрович (1915—1961) — Герой Советского Союза.
 Игошев, Борис Михайлович (род. 1949) — ректор УГПУ.
 Игошев, Валерий Викторович (род. 1956) — реставратор металла, исследователь русского церковного искусства.
 Игошев, Владимир Александрович (1921—2007) — народный художник СССР.
 Игошев, Георгий Николаевич (1915 — после 2005) — партийный руководитель.

Литература 
 Грушко Е. А., Медведев Ю. М. Энциклопедия русских фамилий. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.